Les Enfants de la nuit est le titre de plusieurs œuvres :
 Les Enfants de la nuit, titre français de Nattbarn, film suédois de Gunnar Hellström, sorti en 1956
 Les Enfants de la nuit (), téléfilm de 1986
 Les Enfants de la nuit (), téléfilm de 1994
 Les Enfants de la nuit, court-métrage français réalisé par Caroline Deruas et Olivier Berlemont, sorti en 2011
 Les Enfants de la nuit, premier album de la bande dessinée Korrigans (scénario Thomas Mosdi, dessins et couleurs : Emmanuel Civiello), sorti en 2000.